Kościół Wszystkich Świętych w Krakowie – niezachowany kościół na Starym Mieście.
 Kościół Wszystkich Świętych w Krakowie – kościół przy ulicy Podbiałowej 6.